Kasakow (weibliche Form Kasakowa, frz. und engl. Transkription Kazakov(a)) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Kasakow (1889–1919), russischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Anton Kasakow (* 2004), ukrainischer Snookerspieler
 Dagmar Kazakov (* 1994), deutsche Webvideoproduzentin, siehe Dagi Bee
 Irina Kazakova (* 1968), französische Marathonläuferin russischer Herkunft
 Juri Pawlowitsch Kasakow (1927–1982), russischer Schriftsteller
 Konstantin Petrowitsch Kasakow (1902–1989), sowjetisch-russischer Marschall der Artillerie 
 Matwei Fjodorowitsch Kasakow (1738–1812), russischer Architekt
 Michail Iljitsch Kasakow (1901–1979), sowjetischer General
 Olga Michailowa Kasakowa (* 1968), russische Dumaabgeordnete
 Oxana Borissowna Kasakowa (* 1975), russische Eiskunstläuferin
 Rimma Fjodorowna Kasakowa (1932–2008), russische Dichterin
 Rodion Rodionowitsch Kasakow (1758–1803), russischer Architekt
 Rustem Abdullajewitsch Kasakow (* 1947), sowjetischer Ringer
 Sergei Nikolajewitsch Kasakow (* 1976), russischer Boxer
 Tatjana Wadimowna Kasakowa (* 1990), russische Biathletin
 Walentina Lwowna Kasakowa (* 1969), russische Generalmajorin der Polizei 
 Waleri Petrowitsch Kasakow (1934–2010), russischer Chemiker 
 Wassili Iwanowitsch Kasakow (1898–1968), sowjetisch-russischer Marschall der Artillerie 

Siehe auch: (5544) Kazakov